Combat Air Patrol peut désigner :
 Combat Air Patrol, un jeu vidéo de combat aérien développé pour Amiga ;
 Une patrouille aérienne de combat, en anglais : combat air patrol.